Zofia Kowalczyk (ur. 1929) – polska gimnastyczka
 Zofia Kowalczyk (ur. 1945) – polska rolnik i polityk